het Zweedse woord voor het oosten
 Östers IF, een voetbalclub
 Östers IF dam, een damesvoetbalclub
 Öster (Gävle), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Gävle
 Öster (Jönköping), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Jönköping
 Öster (Malmö), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Malmö
 Öster (Nyköping), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Nyköping
 Öster (Örebro), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Örebro
 Öster (Växjö), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Växjö